Pride of the Blue Grass – film del 1939 diretto da William C. McGann (come William McGann)
Pride of the Blue Grass – film del 1954 diretto da William Beaudine